A 2015-ös ifjúsági atlétikai világbajnokságot július 15. és július 19. között rendezték Caliban, Kolumbiában. A versenyek helyszíne az Estadio Olímpico Pascual Guerrero volt.

Összesített éremtáblázat

Férfi

Futó- és gyaloglószámok

Ugrószámok

Dobószámok

Összetett atlétikai versenyszámok

Női

Futó- és gyaloglószámok

Ugrószámok

Dobószámok

Összetett atlétikai versenyszámok

Vegyes

Jegyzetek

Források
 Honlap

Atlétika
2015 az atlétikában